La Harpe de Birmanie, roman de Michio Takeyama ;
 La Harpe de Birmanie (Biruma no tategoto), film japonais réalisé par Kon Ichikawa (1956), tiré du roman éponyme ;
 La Harpe de Birmanie (Biruma no tategoto), film japonais réalisé par Kon Ichikawa (1985), remake du précédent ;